Sumter é o nome de diversos condados dos Estados Unidos, nomeados em homenagem a Thomas Sumter (1734–1832), heroi da Revolução Americana de 1776 e membro do Congresso dos Estados Unidos:

 Condado de Sumter (Alabama)
 Condado de Sumter (Carolina do Sul)
 Condado de Sumter (Flórida)
 Condado de Sumter (Geórgia)

Desambiguações de topônimos